Ministerio de Economía puede referirse a los siguientes departamentos de Estado:
 Ministerio de Economía (Argentina), denominación del departamento de economía del gobierno de Argentina desde 2019.
 Ministerio de Economía (Argentina, 1949), departamento del gobierno de Argentina que tuvo ese nombre entre 1949 y 1952.
 Ministerio de Economía (El Salvador), departamento del gobierno de El Salvador.
 Ministerio de Economía (Guatemala), departamento del gobierno de Guatemala.
 Ministerio de Economía (España), departamento del gobierno de España.
 Ministerio de Economía (1977-1980), departamento del gobierno de España que existió entre 1977 y 1980.
 Ministerio de Economía (2000-2004), departamento del gobierno de España que existió entre 2000 y 2004.
 Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, departamento del gobierno de Francia.
 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Chile), departamento del gobierno de Chile.
 Ministerio de Economía y Competitividad, departamento del gobierno de España que existió entre 2011 y 2016.
 Ministerio de Economía y Finanzas (Italia), departamento del gobierno de Italia.
 Ministerio de Economía y Finanzas (Perú), departamento del gobierno de Perú.
 Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, departamento del gobierno de Uruguay.
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Bolivia), departamento del gobierno de Bolivia.
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Argentina), denominación del departamento de economía de Argentina entre 2008 y 2015.